Az USA-ban három Ohio megye található:

 Ohio megye (Indiana)
 Ohio megye (Kentucky)
 Ohio megye (Nyugat-Virginia)